Srđa Popović (ur. 1973) – serbski aktywista, polityk
 Srđa Popović (ur. 1937, zm. 2013) – jugosłowiański i serbski prawnik i działacz polityczny